Совет департамента Приморская Сена (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Приморская Сена) — верховный орган управления департамента Приморская Сена. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 70 советников, избираемых по мажоритарной системе в 35 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента (2021-2028) 
 Президент — Бертран Белланже (Вперёд, Республика!, кантон Мон-Сен-Эньян)
 1-й вице-президент (солидарность) — Флоранс Тибодо-Рено (Разные правые, кантон Гавр-1)
 2-й вице-президент (благоустройство территорий, строительство жилья) — Андре Готье (Республиканцы, кантон Дьеп-1)
 3-й вице-президент (семья и дети, социальные вопросы)— Натали Лекордье (Разные правые, кантон Буа-Гийом)
 4-й вице-президент (инфраструктура, транспорт, порты) — Ален Базиль(Разные правые, кантон Фекан)
 5-й вице-президент (развитие цифровых технологий) — Виржини Люко-Авриль (Республиканцы, кантон Гурне-ан-Бре)
 6-й вице-президент (округ Дьеп) — Николя Бертран (Республиканцы, кантон Нёшатель-ан-Бре)
 7-й вице-президент (окружающая среда, сельское хозяйство, продовольствие) — Сесиль Сино-Патри (Республиканцы, кантон Сен-Валери-ан-Ко)
 8-й вице-президент (финансы и человеческие ресурсы) — Лоран Грело (Разные левые, кантон Дарнеталь)
 9-й вице-президент (колледжи и образование) — Шанталь Котеро (Союз демократов и независимых, кантон Люнре)
 10-й вице-президент (округ Руан) — Жюльен Демазюр (Разные правые, кантон Ле-Мениль-Энар)
 11-й вице-президент (экономическое развитие и туризм) — Клер Геру (Союз демократов и независимых, кантон Сен-Ромен-де-Кольбоск)
 12-й вице-президент (культура, историческое наследие, кооперация) — Патрик Тессер (Agir, кантон Гавр-5)
 13-й вице-президент (государственные контракты) — Флоранс Дюранд (Республиканцы, кантон Октевиль-сюр-Мер)
 14-й вице-президент (округ Гавр) — Флоран Сен-Мартен (Разные правые, кантон Гавр-6)
 15-й вице-президент (спорт и молодежь) — Северин Жес (Разные правые, кантон Ивто)

Члены Совета департамента Приморская Сена (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Паскаль Мартен (Союз демократов и независимых, кантон Буа-Гийом)
 1-й вице-президент (социальные вопросы) — Агнес Фирмен-Ле Бодо (Республиканцы, кантон Гавр-5)
 2-й вице-президент (сельское хозяйство, развитие сельских территорий) — Патрик Шове (Республиканцы, кантон Ле-Мениль-Энар)
 3-й вице-президент (благоустройство территорий, строительство жилья) — Андре Готье (Республиканцы, кантон Дьеп-1)
 4-й вице-президент (развитие цифровых технологий) — Виржини Люко-Авриль (Республиканцы, кантон Гурне-ан-Бре)
 5-й вице-президент (экономическое развитие и туризм) — Жан-Франсуа Бюр (Республиканцы, кантон Руан-1)
 6-й вице-президент (округ Дьеп) — Бландин Лефевр (Союз демократов и независимых, кантон Дьеп-2)
 7-й вице-президент (финансы и персонал) — Люк Лемонье (Республиканцы, кантон Гавр-6)
 8-й вице-президент (культура, историческое наследие, кооперация) — Шарлотта Массе(Союз демократов и независимых, кантон Ивто)
 9-й вице-президент (инфраструктура, транспорт, порты) — Ален Базиль(Разные правые, кантон Фекан)
 10-й вице-президент (спорт) — Шанталь Котеро (Союз демократов и независимых, кантон Люнре)
 11-й вице-президент (округ Руан) — Бертран Беланже (Разные правые, кантон Мон-Сен-Эньян)
 12-й вице-президент (вопросы семьи и детей)— Натали Лекордье (Разные правые, кантон Буа-Гийом)
 13-й вице-президент (образование и вопросы молодежи) — Никола Бертран (Республиканцы, кантон Нёшатель-ан-Бре)
 14-й вице-президент (округ Гавр) — Флоранс Тибодо-Рено (Республиканцы, кантон Гавр-1)
 15-й вице-президент (охрана окружающей среды) — Мартьяль Огель (Разные правые, кантон Люнре)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Приморская Сена
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Приморская Сена